Ellendale (Delaware)
Ellendale (Dacota do Norte)
Ellendale (Minnesota)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos